Kullak är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolph Kullak (1823–1862), tysk pianist och musikskriftställare
 Ernst Kullak (1855–1914), tysk pianist och kompositör
 Franz Kullak (1844–1913), tysk pianist och kompositör
 Theodor Kullak (1818–1882), tysk pianist och kompositör

Tyska efternamn